Näcken kan syfta på

 Näcken – ett övernaturligt manligt vattenväsen

Örlogsfartyg
 – en svensk ubåt sjösatt år 1942, se Neptun-klass
Näcken-klass – svensk ubåtsklass sjösatt 19781979
 – en svensk ubåt sjösatt år 1978

Konst och litteratur
Näcken (Ernst Josephson) – målning från 1882-1884 av Ernst Josephson
Näckens polska – skulptur av Bror Hjorth
Näcken (skulptur) – en skulptur av  Bernt Westlund vid Nyköpingsån i Nyköping
Näcken (skulptur av Knut-Erik Lindberg) – skulptur av Knut-Erik Lindberg uppförd i Mariestad 1996
Näcken (dikt av Afzelius) – dikt från 1812 av Arvid August Afzelius, även känd som Näckens polska och Djupt i havet på demantehällen
Näcken (dikt av Stagnelius) – dikt av Erik Johan Stagnelius

Musik
 Näckens polska (folkmelodier) – namn på ett flertal svenska och norska folkmelodier
 Nøkken – ettreggaeinspirat norskt rockband, grundat 1979 av Turid Pedersen och Bjørn Vassnes
 Näcken (sång av Owe Thörnqvist) – en sång av Owe Thörnqvist från 1981